Гусляр — музыкант, играющий на гуслях. См. также: :Категория:Гусляры.
 «Гусляр» — поэма-легенда 1979 года белорусской группы «Песняры».
 Великий Гусляр — вымышленный город в произведениях Кира Булычёва.